Donan (Cilacap Tengah)
 Donan (Purwosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing